

Cinema 
Up in the Air – cortometraggio del 1915 diretto da Will Louis
Up in the Air – cortometraggio di animazione del 1918 diretto da Gregory La Cava
Up in the Air – cortometraggio del 1918 prodotto dalla Caulfield Photoplay Company
Up in the Air – cortometraggio del 1920 prodotto dalla Hank Mann Comedies
Up in the Air – cortometraggio del 1923 diretto da Tom Buckingham
Up in the Air – cortometraggio di animazione del 1926 diretto da Frank Moser
Up in the Air – cortometraggio del 1927 diretto da Harry Moody
Up in the Air – film del 1940 diretto da Howard Bretherton
Tra le nuvole (Up in the Air) – film del 2009 diretto da Jason Reitman

Letteratura 
Tra le nuvole - Up in the Air – romanzo del 2001 di Walter Kirn

Musica 
Up in the Air – singolo del 2013 dei Thirty Seconds to Mars